Dunkerque ist der Name
 der französischen Stadt Dunkerque (Dünkirchen)
 davon abgeleitet:
 Arrondissement Dunkerque
 Kanton Dunkerque-Est
 Kanton Dunkerque-Ouest
 Schlacht von Dünkirchen

Auch wurden (zahlreiche) Schiffe nach dieser französischen Stadt benannt:
 die Viermastbark Dunkerque, siehe Dunkerque (Schiff, 1897)
 ein französisches Schlachtschiff, siehe Dunkerque (Schiff, 1935)

Siehe auch:
 Duinkerken
 Dunkirk